ICT es una sigla que puede designar: 

 al término «tecnologías de la información y la comunicación», cuyas siglas en inglés son ICT.
 a la Infraestructura Común de Telecomunicaciones, refiriéndose en España al conjunto de instalaciones de un edificio destinadas a captar, adaptar y distribuir a las viviendas y locales comerciales las señales de radio y televisión terrestre y por satélite, así como el servicio telefónico básico y de telecomunicación por banda ancha (R. D. 1/1998). 
 al ICT, Tecnología de Información y Comunicaciones de la Unión Europea del programa COST.
 al Instituto Costarricense de Turismo, órgano estatal encargado de promover el turismo en Costa Rica.
 al Instituto Cultural Tampico, escuela en la ciudad de Tampico. la escuela